Topel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Joseph Topel (1903–1986), US-amerikanischer Bischof
 Cengiz Topel (1934–1964), türkischer Kampfflugzeugpilot
 Martin Topel (* 1962), deutscher Industriedesigner
 Robert Topel (* 1952), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer